Ali Karimi (1978-), footballeur iranien ;
 Babak Karimi (1960-), acteur et monteur iranien, fils de Nosrat Karimi ;
 Iraj Karimi (1953-), réalisateur, scénariste et critique de cinéma iranien ;
 Keywan Karimi (1985-), cinéaste iranien ;
 Mahmoud Karimi (1927-1984), chanteur traditionnel et musicien iranien ;
 Mandana Karimi (1988-), actrice de Bollywood et mannequin
 Niki Karimi (1971-), actrice, réalisatrice, photographe iranienne ;
 Nosrat Karimi (1925-2019), acteur et réalisateur iranien ;
Sahraa Karimi (1983-), réalisatrice afghane et première femme présidente de l'Afghan Film Organization ;
Sher Mohammad Karimi (1945-), général d'armée afghan.

Patronyme arabe
Patronyme iranien